Вирсала́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Вирсаладзе, Анастасия Давыдовна (1883—1968) — грузинский советский музыкальный педагог, народная артистка Грузинской ССР.
 Вирсаладзе, Симон Багратович (1909—1989) — советский театральный художник, академик АХ СССР, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии.
 Вирсаладзе, Тинатин Багратовна (1907—1985) — грузинский советский учёный-искусствовед.
 Вирсаладзе, Элисо Константиновна (род. 1942) — советская грузинская и российская пианистка, народная артистка СССР, лауреат Государственных премии России и Грузии.